Японский бук:
 Бук японский (, ), который также произрастает в Корее.
 Бук городчатый (, ), который является эндемиком Японии.